Beaver Cove peut se référer à :

Toponymie

Beaver Cove, village du Maine ;

Beaver Cove, communauté de la Colombie-Britannique ;
 , communauté de la Nouvelle-Écosse ;
 , plusieurs communautés en Terre-Neuve-et-Labrador.

Hydrologie 
 , baie en Colombie-Britannique.